Лизетт Энтони (, урождённая Lysette Anne Chodzko; род. 26 сентября 1963, Лондон) — британская актриса.

Биография

Ранние годы 
Лизетт Энтони родилась в Марилебоне (Лондон) в семье актёров Майкла Энтони и Бернадетт Майлнс. В 1980 году фотограф  назвал её «лицом восьмидесятых». Энтони сделала успешную карьеру модели, после чего в возрасте 20 лет стала актрисой.

Карьера в кино 
Лизетт наиболее известна по ролям в фильме Вуди Аллена «Мужья и жёны» (1992) и комедийном ситкоме Three Up, Two Down.

Лизетт снялась в двух экранизациях романа «Приключения Оливера Твиста» — в фильме 1982 года «Оливер Твист» сыграла мать Оливера, а в телесериале 1985 года «Оливер Твист» — Роуз Майли.

Также широкую известность ей принесла роль леди-вампирши Люси Вестенра в кинопародии «Дракула: Мёртвый и довольный» (1995) с Лесли Нильсеном в главной роли.

В 2002 году она была номинирована на премию «British Soap Awards» в категории «Sexiest Female» за роль в сериале «Ночь и день».

Карьера в театре 
Лизетт Энтони свою первую роль в театре сыграла в возрасте 10 лет в Кембриджском театре. Через четыре года она выступала с труппой .

Лизетт выступала на сценах многих театров, в том числе:
 The New Statesman — Арабелла Лукреция (реж. Джози Рурк)
 Present Laughter — Джоанна Луппиатт
 Dead Funny — Элеанора
 «Монологи вагины» на сцене Альберт-холла
 «Джекки» — Жаклин Кеннеди на сцене 
 The Crucible (по пьесе Артура Миллера)
 Toys In the Attic в Уотфорде с Хэйли Миллс
 The Lady’s Not for Burning в Northcott Theatre, Эксетер
 Ghosts (по пьесе Генрика Ибсена)

Видеоклипы 
Лизетт Энтони снималась во многих видеоклипах, в том числе Брайана Адамса («Summer of '69», «Somebody», «Heaven» и «Run to You»), Depeche Mode («I Feel You»), Rainbow («Street of Dreams») и Simian Mobile Disco («Cruel Intentions»).

Личная жизнь 
В 1990—1995 годах была замужем за голландским актёром Люком Листермейкером (), а затем в течение двух лет за американским кинорежиссёром Дэвидом Прайсом.

В 2004 году родила сына Джимми от композитора Саймона Босвелла. В 2008 году ему был поставлен диагноз «ювенальный артрит», через год была сделана операция, после чего Лизетт Энтони стала заниматься сбором средств для проведения исследований по борьбе с этим заболеванием.

Фильмография

Актриса

Продюсер 
 Dead Cold (ассоциативный продюсер)
 Man of Her Dreams (ассоциативный продюсер)
 Desert Flower (продюсер)
 Kids Passport to the World — (продюсер, документальный телесериал)

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании